Die nachfolgende Übersicht beinhaltet die in der Literatur nachgewiesenen Träger des Eichenlaubs mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Als einzigem Ausländer wurde dem Oberkommandierenden der japanischen Seestreitkräfte Großadmiral Yamamoto Isoroku die Auszeichnung verliehen. Die Verleihung erfolgte posthum am 27. Mai 1943; er ist nachfolgend nicht aufgeführt.

Mindestverleihungsvoraussetzung für das Eichenlaub mit Schwertern war die zuvorige Verleihung des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub. Ein Überspringen der Stufen war unzulässig. Im Zuge der Verleihung des Eichenlaubes mit Schwertern wurde daher nicht noch einmal das Ritterkreuz verliehen, sondern stattdessen nur das Eichenlaub mit Schwertern nebst neuem Halsband in einer Schatulle sowie ein Zweitstück des Eichenlaubs mit Schwerter für den Fronteinsatz.

Verleihungsübersicht 
In der Spalte Dienstgrad ist der jeweilige Dienstgrad zum Zeitpunkt der Verleihung genannt.

Nicht rechtmäßige, abgelehnte und nicht erfolgte Verleihungen 
Die folgenden Personen sind nach den Unterlagen des Bundesarchivs und entgegen den Angaben in diverser Literatur keine Träger der Schwerter zum Eichenlaub. Die angeblichen Verleihungsnummern und -daten dieser vorgeblichen Ordensträger wurden durch die „Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger“ (OdR) vergeben. Angebliche Verleihungen ab dem 9. Mai 1945 sind in dieser Liste nicht enthalten, da sie auf Grund der bedingungslosen Kapitulation vom 8. Mai 1945 zweifelsfrei unwirksam sind.

Literatur 
 Veit Scherzer: Ritterkreuzträger 1939–1945. Die Inhaber des Eisernen Kreuzes von Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine, Waffen-SS, Volkssturm sowie mit Deutschland verbündete Streitkräfte nach den Unterlagen des Bundesarchivs. 2. Auflage, Scherzers Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2007, ISBN 978-3-938845-17-2.

Einzelnachweise 

!Trager des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern
Auszeichnungen